Le Miracle des roses – cortometraggio del 1908 diretto da Étienne Arnaud e Émile Cohl 
Le Miracle des roses – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Pathé Frères